Geneva Township est le nom de plusieurs townships aux États-Unis :

 Geneva Township, du comté  de  Kane dans l'Illinois ;
 , du comté de Jennings dans l'Indiana ;
 Geneva Township, du comté de Franklin en Iowa ;
 , du comté d'Allen dans le Kansas ;
 , du comté de Midland dans le Michigan ;
 , du comté de Van Buren dans le Michigan ;
 , du comté de Freeborn dans le Minnesota ;
 , du comté de Fillmore dans le Nebraska ;
 , du comté d'Ashtabula dans l'Ohio.

Homonymie de townships